The Destruction of Sennacherib (La distruzione di Sennacherib) è un poema scritto da Lord Byron e pubblicato nel 1815. È basato su un evento descritto nella Bibbia (2 Re 18-19) durante la campagna per la conquista di Gerusalemme da parte del re assiro Sennacherib.
Il ritmo del poema riprende la cadenza data dagli zoccoli di un cavallo al galoppo (tetrametro anapestico), mentre gli assiri cavalcano verso la battaglia.
Inoltre lo stile riflette quello degli scritti biblici, utilizzando spesso la parola "and" per rendere più profondo il riferimento alla storia narrata nei Libri dei Re. Curiosamente, tale espediente, posto all'inizio dei versi, viene utilizzato 13 volte.

A differenza del testo biblico, in cui la morte di Sennacherib pare essere avvenuta per mano dei propri figli, Byron definisce il condottiero come caduto in battaglia, vittima dell'"Angelo della Morte", il cui intervento è più storicamente riconducibile ad un'epidemia di peste.

Testo originale 

The Assyrian came down like the wolf on the fold,
    And his cohorts were gleaming in purple and gold;
    And the sheen of their spears was like stars on the sea,
    When the blue wave rolls nightly on deep Galilee.
    Like the leaves of the forest when summer is green,
    That host with their banners at sunset were seen
    Like the leaves of the forest when autumn hath blown,
    That host on the morrow lay withered and strown.
    For the Angel of Death spread his wings on the blast,
    And breathed in the face of the foe as he passed
    And the eyes of the sleepers waxed deadly and chill,
    And their hearts but once heaved, and for ever grew still!
    And there lay the steed with his nostrils all wide,
    But through it there rolled not the breath of his pride
    And the foam of his gasping lay white on the turf,
    And cold as the spray of the rock-beating surf.
    And there lay the rider distorted and pale,
    With the dew on his brow and the rust on his mail;
    And the tents were all silent, the banners alone,
    The lances unlifted, the trumpet unblown.
    And the widows of Ashur are loud in their wail,
    And the idols are broke in the temple of Baal;
    And the might of the Gentile, unsmote by the sword,
    Hath melted like snow in the glance of the Lord!

Collegamenti esterni 
 

Opere di George Gordon Byron
Componimenti poetici di autori britannici